Linie 6, U-Bahn-Linie 6 oder Metrolinie 6 steht für:

 Metrolinie 6 (Barcelona) 
 Linie 6, Straßenbahnlinie in Basel, siehe Basler Tramlinien #Linie 6 (BVB)
 U-Bahn-Linie 6 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 6 in Frankfurt, siehe U-Bahn-Strecke C (Frankfurt am Main)
 Linie 6 (Metro Madrid)
 U-Bahn-Linie 6 in München, siehe Stammstrecke 1 (U-Bahn München) #U6
 U-Bahn-Linie 6 (New York City)
 Linie 6 der Pariser Straßenbahn
 Métrolinie 6 (Paris)
 U-Bahn-Linie 6 (Wien)